Chase Films peut désigner :
 Les Chase Films (Films de poursuite), un genre cinématographique concernant des films britanniques tournés dans les premières années du , qui s’appuient sur l’esthétique des films documentaires de Louis Lumière pour filmer, le plus souvent en extérieurs naturels, des œuvres de fiction à base de poursuites échevelées, inaugurant ainsi l'un des genres majeurs du cinéma : le film d’action.
 Chase Films, une société de production cinématographique américaine, qui a produit, notamment, Les Soprano (The Sopranos), la série télévisée dramatique américaine créée par David Chase et diffusée de 1999 à  2007 sur HBO